Petrásek je příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Martin Petrásek (* 1966) – český běžec na lyžích
 Miroslav Petrásek (* 1964) – český lyžař a trenér běhu na lyžích
 Václav Petrásek (1913–???) – československý politik

Související články 
 Petrák
 Petrášek